Rønne steht für:
 Rønne, Stadt auf Bornholm, Dänemark

Rønne ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Rønne (1887–1951), dänischer Turner
 Lise Rønne (* 1978), dänische Moderatorin

Siehe auch:
 Rönne